William Larrabee ist der Name folgender Personen:

* William Larrabee (Politiker, 1832) (1832–1912), US-amerikanischer Politiker (Iowa)
 William Larrabee (Politiker, 1870) (1870–1960), US-amerikanischer Politiker (Indiana)